Ločnica je ime vodotoka:
 Ločnica (potok) oziroma Ločnica (Slivniško jezero) - potok, ki se izliva v Slivniško jezero
 Ločnica (Sora) - potok, ki se izliva v Soro pri Medvodah
 Ločnica (Dravinja) - potok, ki se izliva v Dravinjo blizu Skomarij
 Ločnica - potok, pritok Sotle
 Ločnica - mestni predel Celja